Salvador nebo Salvátor znamená spasitel a také vlastní jména od něj odvozená:

Místní jméno 
 Salvador (El Salvador) – stát ve Střední Americe
 San Salvador – hlavní město státu Salvador
 Salvador (Brazílie) – město ve státě Bahia v Brazílii
 Salvador (Východní Misamis, Filipíny) – město v provincii Východní Misamis na Filipínách
 Salvador (Severní Lanao, Filipíny) – obec v provincii Severní Lanao na Filipínách
 Salvador Benedicto – obec v provincii Západní Negros na Filipínách
 Salvador (jezero) – jezero ve státě Louisiana v USA
 Salvador (USA) – nezařazené území v Kalifornii na USA
 Salvador (Falklandy) – sídlo na Falklandách

Rodné jméno 
 Salvador Allende (1908–1973) – chilský prezident
 Salvador Cabañas (* 1980) – paraguayský fotbalista
 Salvador Dalí (1904–1989) – katalánský malíř
 Salvador Luria (1912–1991) – italský mikrobiolog
 Salvador Puig Antich (1948–1974) – katalánský anarchista
 Salvador Santana (* 1983) – americký hudebník

Příjmení 
 António Salvador – portugalský atlet
 Bryce Salvador – kanadský lední hokejista
 Henri Salvador (1917–2008) – francouzský jazzový zpěvák

Související články 
 Salvátor

Externí odkazy